Пусты́нцев — русская фамилия.

 Известные носители
 Пустынцев, Борис Павлович (1935—2014) — советский диссидент, российский правозащитник; сын П. П. Пустынцева.
 Пустынцев, Николай Петрович (1911—1990) — Герой Советского Союза.
 Пустынцев, Павел Петрович (1910—1977) — советский конструктор подводных лодок, Герой Социалистического Труда.